Батутино — название населённых пунктов.

Россия 
 Батутино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Батутино — деревня в Красногородском районе Псковской области.